Со́фья Станисла́вовна Пиля́вская (, Красноярск, Енисейская губерния, Российская империя — 21 января 2000, Москва, Россия) — советская российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1991). Лауреат Сталинской премии II степени (1951).

Биография 
Родилась  года в Красноярске, в семье с польскими корнями.

В 1931 году окончила драматический класс З. С. Соколовой (сестры К. С. Станиславского).

С 1931 года — актриса МХАТ имени М. Горького (МХАТ).

Во время войны, в октябре 1941 года МХАТ был эвакуирован в Саратов, актёры жили на первых порах прямо в здании Саратовского ТЮЗа, лишь в ноябре 1942 года вернулись в Москву.

С 1954 года — педагог Школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького (с 1972 года — профессор).

После разделения театра в 1987 году служила в МХАТ имени А. П. Чехова до 2000 года.

В конце декабря 1991 года Софья Станиславовна и Олег Янковский были последними артистами, удостоенными почётного звания «народный артист СССР».

Автор мемуаров «По долгу памяти» (1993).

Долгое время проживала в доме №5/7 по Глинищевскому переулку в Москве.

Умерла 21 января 2000 года на 89-м году жизни в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище (участок № 2).

Семья 
 отец — Станислав Станиславович Пилявский, по национальности поляк; член ВКП(б) (бывший член Партии социал-демократов Польши и Литвы); председатель Спецколлегии Верховного суда СССР. Арестован 13 сентября 1937 года. Приговорён: ВКВС СССР 25 ноября 1937 года, расстрелян 26 ноября 1937 года. Место захоронения — Москва, Донское кладбище. Реабилитирован 28 мая 1955 года ВКВС СССР.
 муж — Николай Иванович Дорохин (1905—1953), актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1948).

Звания и награды 
 заслуженная артистка РСФСР (1947)
 народная артистка РСФСР (30 января 1963 года) — за большие заслуги в области советского театрального искусства
 народная артистка СССР (21 декабря 1991 года) — за большие заслуги в развитии советского театрального искусства.
 Сталинская премия второй степени (1951) — за роль Христины Падера в фильме «Заговор обречённых» (1950)
 орден Почёта (12 июля 1996 года) — за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд
 орден Трудового Красного Знамени (26 октября 1948 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советского театрального искусства и в связи с пятидесятилетием со дня основания Московского орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Художественного Академического театра СССР имени М. Горького.
 Благодарность Президента Российской Федерации (23 октября 1998 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области театрального искусства и в связи со 100-летием Московского Художественного академического театра

Творчество

Роли в театре

МХАТ имени М. Горького 

 1931 — «Страх» А. Н. Афиногенова — стенографистка
 1931 — «Квадратура круга» В. П. Катаева — Тоня
 1932 — «Мёртвые души» по Н. В. Гоголю — дама в сценах «Ужин» и «Бал»
 1933 — «У жизни в лапах» К. Гамсуна — горничная фру Юлианы
 1933 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — старушка в III акте
 1933 — «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — курсистка в сцене «На вокзале»
 1934 — «Елизавета Петровна» Д. П. Смолина — Мария Меншикова
 1935 — «Чудесный сплав» В. М. Киршона — Наташа
 1935 — «Платон Кречет» А. Е. Корнейчука — Оля
 1936 — «Воскресение» по Л. Н. Толстому — Мариэтт
 1937 — «Синяя птица» М. Метерлинка — Ночь
 1937 — «Пиквикский клуб» по Ч. Диккенсу — Мери
 1937 — «Анна Каренина» по Л. Н. Толстому — 2-я дама
 1939 — «Половчанские сады» Л. М. Леонова — Маша
 1940 — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Софья 
 1942 — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — Маша
 1943 — «Последние дни» М. А. Булгакова — Александрина
 1943 — «Анна Каренина» по Л. Н. Толстому — Фрейлина
 1945 — «Офицер флота» А. А. Крона — Тамара
 1947 — «Алмазы» Н. А. Асанова — Меньшикова
 1951 — «Идеальный муж» О. Уальда — миссис Чивли
 1953 — «На дне» М. Горького — Настя
 1953 — «Школа злословия» Р. Б. Шеридана — леди Снируэлл
 1954 — «Дачники» М. Горького — Юлия Филипповна
 1954 — «Лермонтов» Б. А. Лавренёва — Карамзина
 1956 — «Осенний сад» Л. Хелман — Кэрри Эллис
 1959 — «Всё остаётся людям» С. И. Алёшина — Наталия Дмитриевна
 1964 — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — Забелина
 1967 — «Чрезвычайный посол» А. С. и П. Л. Тур — Кристина Свенсон
 1971 — «Потусторонние встречи» по Л. В. Гинзбургу — Ильза Браун
 1971 — «Валентин и Валентина» М. М. Рощина — Бабка
 1973 — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Глумова
 1978 — «Репетитор» Г. И. Полонского — Ксения Замятина
 1982 — «Живой труп» Л. Н. Толстого — Анна Павловна
 1987 — «Колея» В. К. Арро — Елена Андреевна

МХАТ имени А. П. Чехова 

 1988 — «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Войницкая
 1988 — «Московский хор» Л. С. Петрушевской — Нета
 1989 — «Варвары» М. Горького — Богаевская
 1991 — «Красивая жизнь» Ж. Ануя — баронесса Мина фон Брахейм
 1991 — «Суперфляй» В. С. Розова по роману Н. В. Нарокова «Мнимые величины» — Софья Дмитриевна
 1992 — «Горе от ума» А. С. Грибоедов — Хлёстова
 1996 — «Гроза» А. Н. Островского — Сумасшедшая барыня
 1997 — «Три сестры» А. П. Чехова — Анфиса

Роли в кино 

  — Сталинградская битва — женщина с ребёнком
  — Заговор обречённых — Христина Падера
  — Серебристая пыль — Дорис Стил
 1953 — Анна Каренина (фильм-спектакль) — жена посланника
  — Шторм — игуменья
  — В начале века — Вера Засулич
  — На семи ветрах — Долли Максимовна Петрова
  — Всё остаётся людям — Наталья Дмитриевна
  — Свет далёкой звезды — Ксения Петровна Прохорова
 1965 — Герой нашего времени — старуха
 1965 — Друзья и годы — мать Григория
  — Старшая сестра — член приёмной комиссии
 1967 — Прямая линия — Зорич
  — Анна Каренина — графиня Вронская
  — Живой труп — Анна Дмитриевна Каренина
 1968 — Доживём до понедельника — учитель
 1968 — Портрет Дориана Грея (фильм-спектакль) — леди Нарборо
  — Боян Чонос (фильм-спектакль) — мать
  — Сибирячка — Одинцова
 1972 — Час жизни (фильм-спектакль)
  — Предварительная защита
  — Горянка — Вера Васильевна, учительница
  — На всякого мудреца довольно простоты (фильм-спектакль) — Глумова
 1976 — Сибирь (телефильм) — фрау Бауэр
  — Выстрел в спину — Клавдия Ивановна, тётя Ветрова
  — Путь к медалям — бабушка Тани
  — Репетитор (фильм-спектакль) — Ксения Замятина
  — Покровские ворота — Алиса Витальевна, тётя Костика
  — Несмотря на преклонный возраст (фильм-спектакль) — Ева Самойловна
  — Работа над ошибками — пожилая актриса
  — Три сестры (фильм-спектакль) — Анфиса
  — Дядя Ваня. Сцены из деревенской жизни (фильм-спектакль) — Войницкая
  — Чехов и Ко (новелла «Святая простота») (телефильм) — старуха-кухарка

Архивные кадры 
  — Дом актёра. По долгу памяти. Софья Пилявская (документальный)
 2002 — Софья Пилявская (из цикла телепрограмм канала ОРТ «Чтобы помнили») (документальный)
  — Дань восхищения (документальный)

Примечания

Ссылки 
 МХТ им. Чехова — Софья Станиславовна Пилявская 
 Пилявская Софья. «Одиночество, поскольку равных — нет».

Персоналии:Московский Художественный театр
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Педагоги Школы-студии МХАТ
Похороненные на Новодевичьем кладбище